Als Hängende Gärten werden bezeichnet:

 die Hängenden Gärten von Babylon: siehe Hängende Gärten der Semiramis 
 die Hängenden Gärten von Haifa: siehe Bahai-Weltzentrum
 die Hängenden Gärten von Mumbai
 die Hängenden Gärten von Neufra an der Donau: siehe Riedlingen
Siehe auch:
 Hanging Gardens